Веселівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

Вишняківська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вишняківська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район